Kostelů zasvěcených svatému Gothardovi je více:

Česko
 Kostel svatého Gotharda (Bouzov) v obci Bouzov (pod hradem Bouzov)
 Kostel svatého Gotharda (Brozany) v obci Brozany nad Ohří
 Kostel svatého Gotharda (Český Brod) ve městě Český Brod
 Kostel svatého Gotharda (Hořice) ve městě Hořice (na vrchu Gothard)
 Kostel svatého Gotharda (Krupá) v obci Krupá (okres Rakovník)
 Kostel svatého Gotharda (Modřice) ve městě Modřice
 Kostel svatého Gotharda (Potěhy) v obci Potěhy
 Kostel svatého Gotharda (Praha) v Praze-Bubenči
 Kostel svatého Gotharda (Slaný) ve městě Slaný
 Kostel svatého Gotharda (Vysoké Chvojno) v obci Vysoké Chvojno
 Kostel svatého Gotharda (Žehuň) v obci Žehuň
 Kostel svatého Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie v obci Budišov

 sv. Gothardu byl v 17. století zasvěcen Kostel svaté Anny (Přibyslavice) v obci Přibyslavice (okres Třebíč)
 Kostel svatého Gotharda stával v zaniklé středověké vsi Lítožnice v katastrálním území Dubeč v Praze

Německo
 Kostel svatého Gotharda (Brandenburg an der Havel)
 Bazilika svatého Gotharda (Hildesheim)

Maďarsko
 Kostel Panny Marie Královny a svatého Gotharda (Mosonmagyaróvár)
a další…

Externí odkazy